Западна Босна може да се односи на:

 Аутономна Покрајина Западна Босна односно Република Западна Босна, фактички независна политичко-територијална творевина током грађанског рата у Босни (1993—1995);
 Кантон 10 (Западнобосански кантон), кантон у оквиру Федерације Босне и Херцеговине;
 Западна Босна (географија), географска област Босне и Херцеговине.